Der Familienname Forstreiter ist, ebenso wie der Familienname Forstreuter, ein typischer Herkunftsname. Er geht zurück auf das im österreichischen Bischofshofen gelegene Bauerngut Forstreit.

Forstreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Emmerich Forstreiter (1869–1940), österreichischer Oberbezirksarzt und Regierungsrat
 Erich Forstreiter (1897–1963), österreichischer Historiker und Staatsarchivar
 Franz Forstreiter (1828–1908), österreichischer Bürgermeister von Zwettl
 Hans Forstreiter (1895–1973), österreichischer Maler

Siehe auch
 Forstreuter